Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1932 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Jacobs je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Helen Jacobs (prvakinja)
 Anna McCune Harper (četrtfinale)
 Marjorie Morrill (četrtfinale)
 Josephine Cruickshank  (tretji krog)
 Sarah Palfrey (prvi krog)
 Carolin Babcock (finale)
 Virginia Hilleary (tretji krog)
 Marjorie Gladman Van Ryn (četrtfinale)

 Elsie Goldsack Pittman (polfinale)
 Joan Ridley (polfinale)
 Marjorie Leeming (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1932